Girella – tipo di dolce
 Girella – merendina prodotta da Motta
 Girella – nome comune di Coris julis, pesce della famiglia Labridae
 Girella – protagonista della poesia di Giuseppe Giusti Il brindisi di Girella, poi divenuto sinonimo nel linguaggio giornalistici di "voltabandiera"
 Monte Girella – vetta del gruppo della Montagna dei Fiori, in Abruzzo
 Peppino Girella – sceneggiato televisivo italiano

Pagine correlate
Girello